Le terme Arétin peut désigner :
 un prénom
 un habitant d'Arezzo (aretino en italien) d'où les noms :
 Guy Arétin (Guido d'Arezzo), bénédictin, maître de musique du 
 Leonardo Bruni ou Léonard Bruno, ou encore Léonard d'Arétin (1374-1444), chancelier, historien et humaniste florentin.
 Nicolò Aretino, sculpteur cité par Vasari dans Le Vite
 Lazaro Vasari Aretino, peintre également cité par Vasari dans Le Vite
 Pietro Aretino connu sous le nom de Pierre l'Arétin (1492-1556), écrivain et dramaturge italien. Par extension, Arétin désigne également :
 le recueil des œuvres de cet auteur.
 Pietro Aretino étant l'auteur de sonnets érotiques, son nom s'est appliqué à des ouvrages licencieux ou érotiques des XVII, XVIII et s tels que :
 des gravures attribuées à Augustin Carrache (1557-1602) ou à Joseph Coiny, publiées jusqu'au  sous différents titres comme l'Arétin ou Recueil des postures érotiques (1798-1800) et reproduites par Simon-Célestin Croze-Magnan.
 des traductions de la Puttana errante attribué à Lorenzo Venerio.
 L'Arétin moderne ou L'Arétin ou la Débauche de l'esprit en fait de bon sens de l’abbé Dulaurens ou du Laurens (1762-1763).
 L'Arétin français (1787), recueil de gravures érotiques d'Antoine Borel.
 Dans un sens générique, il peut être employé comme adjectif ou désigner des positions sexuelles ou des œuvres pornographiques (voir position de l'Arétin).
 un dialecte toscan austral
 une famille noble d'Ingolstadt en Bavière :
 Joseph, baron d'Arétin (1769-1822), diplomate et amateur éclairé des arts, qui forma un des plus riches cabinets d'estampes et rédigea un Magasin des arts du dessin (1791);
 Johann Christoph Freiherr von Aretin (1773-1824), historien et juriste allemand, frère du précédent, auteur d'une Mnémonique, qu'il publia en 1810.
 Karl Otmar von Aretin (1923-), historien allemand